GDC steht für:
 Donaldson Center Airport (IATA-Code), Flughafen von Greenville (South Carolina), South Carolina
 Game Developers Conference, jährliche Veranstaltung in San Francisco
 Gemini Digital Computer von IBM
 Geneva Double Curtain, ein Reberziehungssystem, siehe Reberziehung #Casarsa-Erziehung
 Georgia Department of Corrections, die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaates Georgia
 German Darts Corporation, siehe PDC Europe
 Glycin-Decarboxylase-Komplex
 GNU D Compiler, siehe D (Programmiersprache)#Compiler
 GDC1 (Grafik-Display-Computer 1), Computer-Bausatz aus der DDR
 Grand China Air (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Graphics Display Controller von 1982, siehe NEC µPD7220
 Gymnasium Dresden-Cotta

gdc steht für:
 Gugu-Badhun (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt von Warrongo (Sprache), australische Sprache der Gugu-Badhun aus der Gegend um den Burdekin River, Queensland

Abkürzung